Unified threat management (en français : gestion unifiée des menaces), type de pare-feu
 Universal Transverse Mercator (en français : Transverse Universelle de Mercator), une projection cartographique en géographie
 University of Tennessee at Martin, l'université du Tennessee à Martin aux États-Unis
 Université Toulouse le Mirail
 Université de Toronto à Mississauga
 Urchin Tracking Module : système de pistage des visiteurs sur le web au sein de Google Analytics
 Unidad Tributaria Mensual, une unité de compte utilisée au Chili, semblable à l' Unidad de Fomento.